As provas de Tiro com arco individual equipas mistas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014 decorreram de 22 a 24 de Agosto de 2014 na Base de Treinos de Desportos de Fangshan em Nanquim, China. As equipas têm uma moça e um rapaz, podendo ou não ser da mesma nação. A distribuição das equipas é feita com base nas rondas de classificação dos torneios individuais: o rapaz em 1º lugar faz equipa com a moça em 32º, o rapaz em 2º lugar faz equipa com a moça em 31º, e assim por diante. A equipa com a chinesa Li Jiaman e o filipino Luis Gabriel Moreno foi campeã Olímpica. Cynthia Freywald (moça, Alemanha) e Muhamad Zarif Syahiir Zolkepeli (rapaz, Malásia) foram Prata. O Bronze foi conquistado pela finlandesa Mirjam Tuokkola e pelo canadiano Eric Peters.

Ronda de classificação

Rondas a eliminar 
Nota: entre parêntesis, o género do atleta - (F) para feminino e (M) para masculino.

Finais

Metade superior

Secção 1

Secção 2

Metade inferior

Secção 3

Secção 4

Referências 

Eventos de tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
2014 no tiro com arco